

Patronyme 

 Amha Sélassié (1916-1997), héritier désigné de l'empire d'Éthiopie.
 Araya Selassie Yohannes (1867-1888), militaire et homme politique éthiopien.
 Beseat Kiflé Selassié (1941-2019), universitaire éthiopien.
 Birhane Haile Selassie, membre du Conseil de la Fédération éthiopien.
 Darge Sahle Selassie (2 moitié du , homme politique et militaire éthiopien.
 Emrou Haile Selassie (1892-1980), homme politique, diplomate, militaire et résistant éthiopien.
 Fikre Selassie Wogderess (1945-2020), homme politique éthiopien.
 Haile Melekot Sahle Selassié, Negus du Choa de 1847 à 1855.
 Haïlé Sélassié I (1892-1975), dernier empereur d'Éthiopie.
 Heruy Welde Selassie (1878-1938), homme politique et écrivain éthiopien.
 Mickaël Bethe-Sélassié (1951-), artiste contemporain éthiopien.
 Roman Gebre Selassie, membre du Conseil de la Fédération éthiopien.
 Sahle Selassié (vers 1795 - 1847), noble éthiopien et premier Negus du Choa.
 Sahle Sellassie (1936-), écrivain éthiopien.
 Tenagnework Haïlé Sélassié (1912-2003), fille aînée de l'empereur Haïlé Sélassié.
 Yohannes Haile-Selassie (1961-), paléoanthropologue éthiopien.
 Zera Selassie (1953-), chef de la famille impériale d’Éthiopie.
 Mickaël Bethe-Selassié (1951-2020), artiste éthiopien.

Bâtiment 
 Bete Golgota-Selassié, église orthodoxe situé située à Lalibela (Éthiopie).

Musique 
 Selassie Is the Chapel, compilation des Wailers parue en 1997.